Příjmení Holley nese více různých osobností:

 Buddy Holly (Charles Hardin Holley; 1936–1959) – kanadský hokejový obránce
 Lonnie Holley (* 1950) – americký hudebník a sochař
 Robert W. Holley (1922–1993) – americký biochemik a chemik